Империя наносит ответный удар () — термины из медиафраншизы «Звёздные войны»:

 Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар — 5-й эпизод франшизы
 Звёздные войны: Империя наносит ответный удар (саундтрек) — саундтрек Джона Уильямса к данному эпизоду